Петият междузонален турнир по шахмат се състои в Стокхолм от 27 януари до 6 март 1962 г.

Заелите първите 6 места се класират за „Турнира на претендентите“ за световната титла.

Поради равния брой точки за 6-о място се провежда допълнителен мач, в който побеждава Леонид Щейн, но за следващата фаза се класира Пал Бенкьо, тъй като според регламента в Турнира на претендентите се допускат не повече от трима шахматисти от една и съща страна.

Турнирна таблица

Мач за 6-о място

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1948
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматный словарь. Москва: Физкультура и спорт, 1964. С. 145.
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 599. ISBN 5-85270-005-3.
 Шахматный ежегодник. 1962 г. Съставител Г.Фридштейн. Москва, Физкультура и спорт, 1964.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Състезания по шахмат в Швеция
Спорт в Стокхолм